Le terme Hunton désigne notamment :

Patronyme 

 Eppa Hunton (1822-1908), homme politique et militaire américain ;
 Philip Hunton (v. 1600-1682), écrivain politique britannique.

Toponyme 

 Hunton, village anglais situé dans le Kent.